Cabana
Cabana (compositor) - compositor de música popular brasileira
Cabana (Pallasca) - um dos onze distritos que formam a Província de Pallasca, no Peru
Cabana (Peru) - capital da Província de Pallasca
Cabana (distrito de Lucanas) - distrito do peru, departamento de Ayacucho, localizada na província de Lucanas
Cabana (distrito) - distrito peruano da região de Puno

Veja também 
Mucambo - desambiguação

Desambiguação
Desambiguações de topônimos